Zawody w skokach narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2011 odbyły się w dniach 28 stycznia – 3 lutego 2011 na skoczniach w Erzurum. Rozegrane zostały cztery konkurencje - dwa konkursy indywidualne mężczyzn (na obiekcie K-120 i K-90) oraz jeden konkurs drużynowy na skoczni K-90, a także zawody kobiet na K-90. Zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali reprezentanci Słowenii.

Była to 25. z kolei zimowa uniwersjada, na której odbyły się konkursy skoków narciarskich.

Obiekty 
Konkursy skoków na Zimowej Uniwersjadzie 2011 zostały rozegrane na dwóch skoczniach – normalnej i dużej. Obie skocznie usytuowane są w kompleksie skoczni w Erzurum. Na skoczni normalnej odbyły się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn, a na skoczni dużej konkurs indywidualny mężczyzn.

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej

Mężczyźni

Konkurs indywidualny na skoczni dużej

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej

Konkurs drużynowy na skoczni normalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
Zimowa Uniwersjada 2011